Индонезия впервые выступила на Олимпийских играх в 1952 году и с тех пор не пропускала летние Олимпиады, за исключением Игр в Токио и в Москве. Спортсмены Индонезии никогда не выступали на зимних Олимпийских играх.

Индонезию на Играх, в которых она принимала участие, представляли 169 мужчин и 73 женщины, выступавших в соревнованиях по бадминтону, боксу, борьбе, велоспорту, гребле, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, пляжному волейболу, прыжкам в воду, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, теннису, тяжёлой атлетике, фехтованию, футболу. Наиболее крупная делегация представляла Индонезию на Играх 2000 года (47 человек).

Всего индонезийские спортсмены выиграли 32 олимпийские медали, из которых 7 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых. Практически все медали были выиграны в бадминтоне и женской тяжёлой атлетике.

Национальный олимпийский комитет Индонезии был образован в 1946 году , признан МОК в 1952 году.

Медальные таблицы

Летние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Индонезии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Индонезия на сайте Международного олимпийского комитета